

Politique
L'Alliance pour le renouveau au Congo (ARC) est un parti politique de la République démocratique du Congo.
Les Forces du renouveau sont un regroupement politique congolais dirigé par Antipas Mbusa Nyamwisi nommé en 2007 ministre d’État.
Le Mouvement du renouveau démocratique est un mouvement politique fondé en , par une cinquantaine d’hommes politiques, intellectuels, journalistes et universitaires libanais.
Le Mouvement serbe du renouveau (en serbe : Српски покрет обнове et Srpski pokret obnove), en abrégé SPO, est un parti politique monarchiste de Serbie
Le Parti citoyen pour le renouveau (PCR) est un parti politique malien créé en 
Le Parti pour la démocratie et le renouveau (Dounkafa Ton en Bambara) est un parti politique malien créé en 1999.
Le Renouveau étudiant ou RE, était une organisation étudiante de sensibilité nationaliste et identitaire créée en 1990[1].
Le Renouveau français (RF) est un mouvement politique se définissant comme « nationaliste français et contre-révolutionnaire » et « d'inspiration catholique».
Le Renouveau municipal de Québec (RMQ) est un parti politique municipal de la ville de Québec.
Le Renouveau nationaliste prit la suite, en , du Front de la jeunesse comme organisation de jeunesse du Parti des forces nouvelles.

Histoire
Le Renouveau de l'occident médiéval de l'an mil désigne la thèse historiographique contraire aux terreurs de l'an mil, qui auraient été exagérées par les historiens du  et  siècles, dont Jules Michelet.

Éducation
Le Renouveau pédagogique désigne une réforme de l'éducation en cours au Québec depuis 2005.

Informatique
Un appel a été lancé par les développeurs à la communauté Linux pour participer au procédé de rétro-ingénierie à l'aide d'un outil nommé REnouveau (REnouveau signifie Reverse Engineering (rétro-ingénierie) pour le pilote « nouveau »).

Urbanisme
Le Renouveau de La Défense est un projet mené par l'EPAD pour moderniser et développer le quartier d'affaires de La Défense

Culture
Le renouveau du conte est un mouvement artistique scénique apparu dans les années 1970 qui revisite l'art de raconter des histoires à un auditoire.
Le renouveau celtique est un mouvement culturel spontané de retour aux valeurs de la civilisation celtique, et s'exprimant à travers les arts, la vie associative, ou encore le sport.

Littérature
 Les Compagnons du renouveau est le titre d'une traduction partielle du roman Siege of Darkness de R. A. Salvatore,

Presse 
 Le Renouveau est un quotidien tunisien en langue française qui paraît à Tunis depuis le . Proche du gouvernement, il cesse sa parution au moment de la révolution tunisienne de 2011
 Renouveau est un journal hebdomadaire traitant de l'actualité locale de la Haute-Loire, créé le .

Religion
Renouveau religieux, au sens de réveil religieux.
Le Renouveau charismatique est un grand courant spirituel qui traverse toutes les Églises chrétiennes et se caractérise par l'effusion du  Saint-Esprit.
La Communauté des Frères Franciscains du Renouveau, plus connus sous le nom de Franciscains du Bronx, est une communauté religieuse fondée aux États-Unis en 1987, dans le quartier sensible du Bronx à New York, par huit capucins désirant retrouver l'essence de la Règle de Saint François.

Tourisme 
 Renouveau Vacances, créé en 1954, association de tourisme familial française.